Демайо, Пол — профессиональный американский бодибилдер.
 Демайо, Эв — французский литератор, комический актёр, журналист и революционер.